Dividida em várias etapas, a edição 1977 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 14ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club, teve como vice-campeão o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1977 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1977
1977 no rugby